Osoby o tym nazwisku:
 Dénes Fogarasi – węgierski judoka
 Tibor Fogarasi – węgierski szachista